Denumirea de Măcrești se poate referi la:
 Localități din România:
 Măcrești, o localitate din comuna Zăpodeni, județul Vaslui
 Măcrești, o localitate din comuna Rebricea, județul Vaslui